WVN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Mariensiel, Wilhelmshaven, Germania